Corbon (Calvados)
 Corbon (Orne)